Mistrzostwa Europy w Curlingu 2008, odbyły się w dniach 5 – 13 grudnia 2008 w szwedzkim Örnsköldsvik, w Swedbank Arena. Były to 3 mistrzostwa odbywające się w tym kraju. W zawodach brało udział 49 drużyn (21 kobiecych i 28 męskich, w ostatniej chwili swoje dwie reprezentacje wycofała Serbia), z udziału zrezygnowały Litwinki, Islandczycy i Ukraińcy.

Tytułów mistrzów kontynentu broniły Szwedki (Anette Norberg) i Szkoci (David Murdoch). 5 grudnia odbyły się treningi i ceremonia otwarcia mistrzostw, następnego dnia rozpoczęła się faza grupowa. Zakończyła się 10 i 11 grudnia. W dniach 11-13 grudnia trwały mecze play-off.

Turniej kobiet wygrały ostatecznie Szwajcarki pokonując w finale 5:4 Szwedki. Brązowy medal zdobyły Dunki. Medale grupy B zdobyły Norweżki, Finki i Węgierki. Reprezentacje z krajów nordyckich wystąpią w 2009 w grupie A. Ponadto Norweżki zagrają na mistrzostwach świata po wygraniu barażu z Anglią. Do grupy B spadły reprezentantki Holandii i Czech. Podczas tych mistrzostw kobieca reprezentacja Polski odniosła swój dotychczasowy największy sukces. Polki doszły do fazy play-off i ostatecznie zostały sklasyfikowane na 4. miejscu grupy B.

Turniej mężczyzn wygrali obrońcy tytułu Szkoci, pokonali w finale Norwegów 7:6. Brązowy medal zdobyli Niemcy. Niższą grupę wygrali Finowie przed Włochami i Węgrami. Finowie po pokonaniu Szwedów w barażach zagrają na mistrzostwach świata. Do grupy B spadły reprezentacje, które podczas tych mistrzostw stamtąd awansowały - Irlandia i Hiszpania. Reprezentacja Polski została sklasyfikowana na 18. miejscu co jest najlepszym dotychczasowym wynikiem.

Eliminacje w Polsce 

W Polsce zorganizowano mistrzostwa kraju, które później wyłoniły drużyny do turnieju kwalifikacyjnego. Reprezentacją kobiet została drużyna Media CC Warszawa (Marta Szeliga-Frynia), w konkurencji męskiej był to zespół Media CC Polaris (Krzysztof Kowalski). Występowali w grupie B.

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 grudnia 2008, 15:00

Półfinał 
12 grudnia 2008, 19:00

1-2 
11 grudnia 2008, 20:00

3-4 
11 grudnia 2008, 20:00

Tie-breaker 
11 grudnia 2008, 15:00
Angielki i Holenderki rywalizowały o 8. miejsce w turnieju. Wygrana drużyna rozegra challenge do Mistrzostw Świata 2009 ze złotymi medalistkami grupy B, drużyna przegrana w przyszłorocznym turnieju będzie występować w grupie B.

Każdy z każdym

Klasyfikacja

Sesja 1. 
6 grudnia 2008, 12:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2008, 20:00

Sesja 3. 
7 grudnia 2008, 14:00

Sesja 4. 
8 grudnia 2008, 8:00

Sesja 5. 
8 grudnia 2008, 16:00

Sesja 6. 
9 grudnia 2008, 9:00

Sesja 7. 
9 grudnia 2008, 18:30

Sesja 8. 
10 grudnia 2008, 14:00

Sesja 9. 
11 grudnia 2008, 8:00

Challange do Mistrzostw Świata 2009 

12 grudnia 2008, 20:00, Skyttishallen

13 grudnia 2008, 9:00, Swedbank Arena

13 grudnia 2008, 14:00, Swedbank Arena

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 grudnia 2008, 11:00

Półfinał 
12 grudnia 2008, 14:00

1-2 
11 grudnia 2008, 20:00

3-4 
11 grudnia 2008, 20:00

Każdy z każdym

Klasyfikacja 

Pomimo takiego samego bilansu meczów Szkoci znaleźli się w dolnej połowie play-off. Zdecydowały o tym wyniki meczów z Niemcami i Norwegią - oba przegrane.

Sesja 1. 
6 grudnia 2008, 8:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2008, 16:00

Sesja 3. 
7 grudnia 2008, 9:00

Sesja 4. 
7 grudnia 2008, 19:00

Sesja 5. 
8 grudnia 2008, 12:00

Sesja 6. 
8 grudnia 2008, 20:00

Sesja 7. 
9 grudnia 2008, 14:00

Sesja 8. 
10 grudnia 2008, 9:00

Sesja 9. 
10 grudnia 2008, 18:30

Challange do Mistrzostw Świata 2009 

12 grudnia 2008, 20:00, Skyttishallen

13 grudnia 2008, 9:00, Swedbank Arena

13 grudnia 2008, 14:00, Swedbank Arena

Grupa B

Linki zewnętrzne 
  

2008
2008 w curlingu
Curling w Szwecji
2008 w Szwecji
Sport w Örnsköldsvik